gbi – codice ISO 639-3 della lingua galela